(1907–2003), grimpeur et ingénieur.
 Peter Lloyd (homme politique) (né 1937), député entre 1979 et 2001.
  (1944-2009), illustrateur.
 , correspondant à l'étranger pour la Australian Broadcasting Corporation.
 Peter Lloyd (économiste et auteur)